Murcia hace referencia a varios artículos:

Lugares

Bolivia 
 Murcia (Bolivia), pequeña localidad en el departamento de Pando.

Costa Rica 
 Murcia (Costa Rica), localidad en la provincia de Cartago.

España 
 Región de Murcia, Comunidad Autónoma uniprovincial.
 Murcia, capital de la Región de Murcia.
 Área metropolitana de Murcia.
 Región de Murcia (1833-1978), incluía las provincias de Murcia y Albacete.
 Reino de Murcia (Corona de Castilla), entidad histórica integrada en la Corona de Castilla.
 Taifa de Murcia, una de las taifas en que se dividió Al-Andalus en distintos periodos de su historia.

Filipinas 
 Murcia (Filipinas), municipalidad en la provincia de Negros Occidental.

Clubes deportivos 
 Real Murcia Club de Fútbol, fundado en 1908;
 Club de Fútbol Ciudad de Murcia, fundado en 1999 y desaparecido en 2007;
 Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia, fundado en 2010 por antiguos aficionados del Club de Fútbol Ciudad de Murcia;
 Selección de fútbol de la Región de Murcia;
 Club Baloncesto Murcia;
 ElPozo Murcia de fútbol sala;
 ElPozo Ciudad de Murcia club filial de ElPozo Murcia;
 Vóley Murcia;
 Murcia Cobras de fútbol americano.

Apellido 
 Santiago de Murcia (1673-1739), instrumentista y compositor barroco español;
 Humberto Murcia Ballén (1930-), abogado y jurista colombiano;
 Félix Murcia (1945-), director artístico español ganador de cinco premios Goya;
 Billy Murcia (1951-1972), baterista colombiano, miembro original del grupo New York Dolls;
 Pepe Murcia (1964-), entrenador de fútbol español;
 Fran Murcia (1970-), baloncestista español;
 Venancio José Murcia (1976-), atleta español especializado en pruebas de velocidad;
 David Murcia Guzmán (1980-), controvertido empresario colombiano;
 Adrián Murcia Sánchez (1988-), futbolista español.

Antigua Roma 
 Murcia (mitología) o Murtia es una deidad romana primitiva y poco conocida, relacionada con el mirto;

Además 
 Queso de Murcia, denominación de origen protegida para un tipo de queso de cabra elaborado en la Región de Murcia; 
 Pico Murcia, una de las mayores elevaciones de la Montaña Palentina (España).